Воробьёвка, Воробьевка — топоним:

Белоруссия 
 Воробьёвка — деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Воробьёвка — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Воробьевка — прежнее название села Сарыбулак Бурабайского района Акмолинской области.

Россия

Реки 
 Воробьёвка — в Москве.
 Воробьёвка — в Оренбургской области.

Населённые пункты 
 Брянская область
 Воробьевка — посёлок в Климовском районе.
 Воробьевка — деревня в Мглинском районе.
 Воробьевка — деревня в Унечском районе.

 Владимирская область
 Воробьевка — деревня в Вязниковском районе.

 Воронежская область
 Воробьёвка — село в Воробьёвском районе.

 Иркутская область
 Воробьёвка — деревня в Боханском районе.

 Калмыкия
 Воробьёвка — село в Приютненском районе.

 Калужская область
 Воробьевка — деревня в Перемышльском районе.

 Красноярский край
 Воробьёвка — деревня в Абанском районе.

 Курская область
 Воробьевка — деревня в Обоянском районе.
 Воробьевка — село в Поныровском районе.
 Воробьевка — село в Солнцевском районе.

 Липецкая область
 Воробьёвка — село в Хлевенском районе.

 Мордовия
 Воробьевка — деревня в Кочкуровском районе.

 Оренбургская область
 Воробьёвка — село в Тоцком районе.

 Орловская область
 Воробьевка — деревня в Должанском районе.
 Воробьевка — деревня в Колпнянском районе.
 Воробьёвка — деревня в Урицком районе.
 Воробьевка — деревня в Шаблыкинском районе.

 Пензенская область
 Воробьевка — деревня в Белинском районе.
 Воробьевка — село в Шемышейском районе.

 Саратовская область
 Воробьевка — село в Лысогорском районе. упразднено в 2001 г.

 Смоленская область
 Воробьёвка — деревня в Рославльском районе.
 Воробьёвка — деревня в Хиславичском районе.

 Тамбовская область
 Воробьёвка — деревня в Гавриловском районе, упразднена в 2018 году.

 Татарстан
 Воробьёвка — деревня в Верхнеуслонском районе.

 Челябинская область
 Воробьёвка — деревня в Троицком районе.

 Чувашия
 Воробьёвка — разъезд в Козловском районе.

 Ярославская область
 Воробьёвка — деревня в Рыбинском районе.

Украина 
 Воробьёвка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Воробьёвка — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также 
 Воробьёвка 1-я